Stevie (1978), een Britse film uit 1978
 Stevie (2002), een Amerikaanse film uit 2002
 Stevie (2008), een Spaanse film uit 2008